Dieser Artikel beschreibt den Verlauf der Saison 1983/84 von Arminia Bielefeld. Arminia Bielefeld trat in der Saison in der Bundesliga an und belegte am Saisonende den achten Platz. Im DFB-Pokal 1983/84 scheiterte die Arminia in der zweiten Runde. Erneut nahm der Verein am Intertoto-Cup teil.

Personalien

Kader

Transfers zur Saison 1983/84

Funktionäre und Trainer Saison 1983/84

Saison 
Alle Ergebnisse aus Sicht von Arminia Bielefeld.

Bundesliga

DFB-Pokal

Intertoto-Cup

Statistiken

Spielerstatistiken

Zuschauer 
Arminia Bielefeld begrüßte zu seinen 17 Heimspielen insgesamt 238.000 Zuschauer, was einem Schnitt von 14.000 entspricht. Den Zuschauerrekord gab mit 29.000 gegen den Hamburger SV, während nur 7700 Zuschauer das Spiel gegen den 1. FC Kaiserslautern sehen wollten.

Varia 
Mit 33:35 Punkten spielte Arminia Bielefeld seine erfolgreichste Bundesligasaison. Umgerechnet auf die Drei-Punkte-Regel errang die Mannschaft 45 Punkte.

Die Zuschauer der ARD-Sportschau wählten Horst Wohlers’ Treffer zum 2:0 beim 2:0-Sieg über Werder Bremen am 5. November 1983 zum Tor des Monats. Es war das dritte Tor des Monats eines Spielers von Arminia Bielefeld.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Arminia Bielefeld 1983/84 bei Kicker.de
 Arminia Bielefeld 1983/84 bei Transfermarkt.de
 Arminia Bielefeld 1983/84 bei blaue-daten.de

Bielefeld, Arminia
1983 84